11-й чемпионат Украины по футболу был разыгран с 7 июля 2001 года по 11 июня 2002 года. Победителем стал донецкий «Шахтёр».

История 
Как и в предыдущем, в данном чемпионате разгорелась ожесточённая борьба за золотые награды, которую, на этот раз, вели между собой киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Итоговый разрыв между вторым и третьим местом (которое занял другой донецкий клуб, «Металлург») составил 23 очка.

Борьба за первое место длилась до последнего матча, однако ключевой стала победа «Шахтёра», который в зимнее межсезонье возглавил итальянский специалист Невио Скала, над «Динамо» за 2 тура до конца чемпионата, 3 июня 2002 года. «Динамо», потрясённое внезапной кончиной своего легендарного наставника, Валерия Лобановского, 13 мая 2002 года, в конечном итоге уступило «горнякам» всего 1 очко.

Федерацией Футбола Украины было принято решение о расширении элитного дивизиона до 16-ти команд, поэтому напрямую высшую лигу покинуло только ужгородское «Закарпатье». На замену ему из первой лиги поднялись луцкий СК «Волынь-1», одесский «Черноморец» и киевская «Оболонь». Судьба ещё одного места в высшей лиге решалась в стыковом матче

Участники 

 В связи с реорганизацией киевского ЦСКА, его место, после первого круга, занял вновь созданный киевский «Арсенал».

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|

|}
Распределение 4-6 мест в соответствии с решением Исполкома ФФУ от 18 июня 2002 года

Лидеры по туру

Матч за место в высшей лиге 
В связи с расширением высшей лиги до 16-ти команд, был проведён стыковой матч между 13-й командой элитного дивизиона и 4-й командой первой лиги

«Полиграфтехника» отстояла право играть в высшей лиге

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 2001/2002 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 2001/2002 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 2001/2002 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2001/2002 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2001/2002 на wildstat.ru
 Сезон 2001/2002 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 2001/2002 на stat-football.com

2001/2002
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002
Футбол на Украине в сезоне 2001/2002